

Cinema 
 Invincible – film del 2001 diretto da Jefery Levy
 Invincibile (Invincible) – film del 2001 diretto da Werner Herzog
 Imbattibile (Invincible) – film del 2006 diretto da Ericson Core

Televisione 
 Invincible – serie televisiva d'animazione del 2021

Fumetti 
 Invincible – fumetto statunitense scritto da Robert Kirkman, e disegnato da Cory Walker e Ryan Ottley, e pubblicato da Image Comics
 Invincible – personaggio dei fumetti, protagonista della serie dallo stesso nome pubblicata da Image Comics

Musica 
 Invincible – album dei 5ive del 1999
 Invincible – album degli Skillet del 2000
 Invincible – singolo degli Skillet del 2000, dall'album omonimo
 Invincible – album di Michael Jackson del 2001
 Invincible – singolo dei Muse del 2007
 Invincible – singolo di Tinie Tempah del 2010
 Invincible – singolo di Machine Gun Kelly del 2012
 Invincibile – singolo di Kelly Clarkson del 2015

Navi 
 HMS Invincible – sei navi della Royal Navy
 Classe Invincible – portaerei della Royal Navy
 Classe Invicible – incrociatore
 Invicible – vascello del 1780 della Marine royale